Allegheny steht für:

 Allegheny Cemetery, einen Friedhof in Pittsburgh
 das ehemalige römisch-katholische Bistum Allegheny
 das daraus entstandene römisch-katholische Titularbistum Allegheny
 den heute nicht mehr üblichen geografischen Begriff Allegheny Mountains für die gesamte Gruppe der Appalachen
 ein Gebirge, siehe Allegheny Mountains
 Allegheny Mountains (Antarktika)
 ein Technologieunternehmen, siehe Allegheny Technologies
 eine Hochschule in Meadville, Pennsylvania, siehe Allegheny College
 eine Luftfahrtgesellschaft, siehe Allegheny Airlines
 Allegheny Foundry Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 einen Fluss, siehe Allegheny River
 einen Wald, siehe Allegheny National Forest

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allegheny (Kentucky), im Pike County – nicht mehr existent
 Allegheny (North Carolina), im Madison County
 Allegheny (Pennsylvania), im Allegheny County, heute Teil von Pittsburgh
 Allegheny Acres, im Allegheny County, Pennsylvania
 Allegheny Center, im Allegheny County, Pennsylvania
 Allegheny Furnace, im Blair County, Pennsylvania
 Allegheny Springs (Pennsylvania), im Warren County
 Allegheny Springs (Tennessee), im Blount County – nicht mehr existent
 Allegheny West, im Philadelphia County, Pennsylvania
 Allegheny County, Verwaltungseinheit in Pennsylvania

Sonstiges:
 Allegheny Observatory, Sternwarte der University of Pittsburgh in Pennsylvania
 Allegheny Portage Creek, Fließgewässer in Pennsylvania
 Allegheny Run, Fließgewässer in West Virginia
 Allegheny-Plateau, eine Hochebene im Nordwesten der Vereinigten Staaten
 Allegheny (Lokomotive), Lokomotivtyp der Chesapeake and Ohio Railway

im NRHP gelistete Objekte:
 Allegheny Aqueduct, in Gibraltar, Pennsylvania, ID-Nr. 84003105
 Allegheny Baptist Church, in Pleasantville, Pennsylvania, ID-Nr. 78002478
 Allegheny Cemetery, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 80003405
 Allegheny County Courthouse and Jail, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 73001586
 Allegheny Furnace, in Altoona, Pennsylvania, ID-Nr. 91001131
 Allegheny High School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002643
 Allegheny Observatory, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 79002157
 Allegheny Portage Railroad National Historic Site, in Johnstown, Pennsylvania, ID-Nr. 66000648
 Allegheny Post Office, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 71000683
 Allegheny River Lock and Dam No. 2, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 00000396
 Allegheny River Lock and Dam No. 3, in New Kensington, Pennsylvania, ID-Nr. 00000397
 Allegheny River Lock and Dam No. 4, in Natrona, Pennsylvania, ID-Nr. 00000398
 Allegheny River Lock and Dam No. 5, in Freeport, Pennsylvania, ID-Nr. 00000399
 Allegheny River Lock and Dam No. 6, in Freeport, Pennsylvania, ID-Nr. 00000400
 Allegheny River Lock and Dam No. 7, in Kittanning, Pennsylvania, ID-Nr. 00000401
 Allegheny River Lock and Dam No. 9, in Widnoon, Pennsylvania, ID-Nr. 00000403
 Allegheny River Lock and Dam No. 8, in Templeton, Pennsylvania, ID-Nr. 00000402
 Allegheny West Historic District, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 78002334

Siehe auch:
 Allegany
 Alleghany
 Allegheny Creek
 Allegheny Township
 Allegheny Tunnel